Анато́лий Никола́евич Коло́дный () (род. 3 января 1937 года, село Софиевка, Черкасской области, СССР) — советский и украинский религиовед. Доктор философских наук, профессор. Заместитель директора-руководитель Отделения религиоведения Института философии им. Сковороды НАН Украины. Президент Украинской ассоциации религиоведов. Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Один из основателей современного украинского академического религиоведения, специалист по общим проблемам философии, социологии, истории и историософии религии, религиозной свободы, государственно-церковных отношений, истории украинской духовности, религиозной и религиоведческой мысли.

Биография 
Родился 3 января 1937 года в селе Софиевка, Черкасской области.

В 1945—1947 годах учился в семилетней школе с. Домантово Золотоношского района Черкасской области.

В 1947—1952 годах учился в семилетней школе № 2 с. Белозерье Смелянского района Черкасской области.

В 1952—1955 годах учился в Дубиевской средней школе Смелянского района.

Вначале хотел поступить в военно-морское политическое училище, но не прошёл медицинскую комиссию и тогда же поступил в университет.

С 1957 года стал лектором ЛКСМ Украины, а также членом общества «Знание».

В 1960 году окончил отделение философии историко-философского факультета Киевского государственного университет им. Т. Шевченко.

В 1960—1964 годах работал преподавателем Одесского государственного университета.

В 1966 году окончил заочную аспирантуру Киевского государственного университета им. Т. Шевченко и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по «Обрядово-бытовая религиозность современного верующего».

В 1964—1976 годах был деканом факультета повышения квалификации преподавателей общественных дисциплин, доцентом и заведующим кафедрой философии Черновицкого государственного университета.

В 1976—1981 годах был доцентом Житомирского государственного педагогического института.

В 1981—1989 годах — старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий сектором Института философии АН УССР;

В 1987 году в Институт философии АН УССР защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Атеизм как форма мировоззренческого знания и самосознания личности».

С 1989 года по настоящее время — заведующий отделом философии религии Института философии АН УССР (НАН Украины).

С 1990 года является профессором Института философии АН УССР (НАН Украины).

С 1992 года по настоящее время — заместитель директора-руководитель Отделения религиоведения Института философии им. Григория Сковороды НАН Украины.

С 1992 года по настоящее время — профессор Хмельницкого университета права и управления и Херсонского государственного университета.

В 1992—2005 годах — профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия» создатель новой специализации «Религиоведение», разработчик программ и учебных планов нормативных и специальных курсов по специальности, паспорта учебной и научной специализации по религиоведения, концепции религиоведческого образования на Украине.

С 1993 года по в настоящее время — президент Украинской ассоциации религиоведов.

В 2000—2004 годах — профессор Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

Автор около 1100 публикаций монографий, брошюр, научных сборников, статей, статей-справок и тезисов. Среди них около 20 в различных зарубежных изданиях.

Под научным руководством А. Н. Колодного защищено более 10 докторских и 45 кандидатских диссертаций посвящённых вопросам религиоведения.

Председатель Специализированного учёного совета Д 26.161.03 по защите кандидатских и докторских диссертаций по религиоведению. Работал в составе научно-экспертной комиссии по философии ВАК Украины. Входил в состав различных научно-экспертных комиссий Кабинета министров Украины, Министерства образования Украины, Министерства юстиции Украины, Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий, Института стратегических исследований.

Член Украинского философского общества.

Член Нью-Йоркской академии наук.

Член .

Член Международной академии свободы религии и вероисповеданий.

Семья 
 Отец — Николай Никитич Колодный (1894—1944), попал в плен возле села Домантово. Погиб 10 марта 1944 года. Похоронен в братской могиле в селе Губовка Кировоградской области.
 Мать — Евдокия Афанасьевна Колодная (Боровикова), родилась в многодетной (четырнадцать) семье в селе Белозёрье Черкасской области.
 Брат (по отцу) — Борис Николаевич Колодный (1920 — ум. ?), до Великой Отечественной войны работал в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. Ветеран. После войны стал писателем. В романе «Розы на граните» воссоздал историческую память о Герое Советского Союза В. В. Порике. 
 Брат (по отцу)— Виктор Николаевич Колодный (1927—1943), сумел избежать вывоза на работы в Германию, добрался до действующих сил Красной армии и стал разведчиком полка. Погиб в июле 1943 года под Курском. Похоронен в братской могиле в Судже. 
 Первая жена — Альда Колодная (Михайлюк) (ум. 1987) — кандидат философских наук. Занималась исследованием наследия А. А. Потебни.
 Вторая жена — , доктор философских наук, профессор, заведующая отделением истории религии и практического религиоведения Института философии им. Григория Сковороды НАН Украины.

Взгляды 
В политике ещё с 1960-х годов А. Н. Колодный придерживается крайних украинофильских взглядов, крайне отрицательно относится к Российской империи. В то же время положительно отзывается о ОУН-УПА и гордится полученной от связанной с этой организацией медалью. В религиозных вопросах считает себя атеистом. Христианство в его православном течении считает несущим на себе заметный отпечаток язычества. Также полагает, что православие «мало что дало человеческому развития. Оно примитивизировало христианство, а затем в конечном итоге способствует сейчас, в век научно-технического прогресса, его осекуляризированию. Здравомыслящие люди не могут воспринять оязычненое христианство.» В то же время А. Н. Колодный считает, что протестантизм наоборот «освободил разум людей от его пленения ортодоксальным христианством» Отрицательно относится к УПЦ КП и её главе — Филарету (Денисенко), поскольку считает, что руководство Киевского патриархата не стремится к созданию народной церкви, но в то же время выражает симпатию к УГКЦ., хотя и отмечает, что УПЦ КП, УГКЦ, католики и некоторые протестантские организации «всемерно способствуют духовному возрождению, становлению в Украине национального государства». Также отрицательно относится к Русской православной церкви, которую называет «Московской православной церковью», поскольку считает совершенно неприемлемой идею о Святой Руси и единстве великороссов, малороссов и белорусов как одного народа. А также, что есть малороссы, но нет украинцев. Считает, что следует привлекать к судебной ответственности «тех владык, которые позволяют через свои приходы пропагандировать антиукраинство, сепаратистские идеи, в частности, идеи какой-то Малороссии, которые есть в Одесской епархии УПЦ МП».

В 1990-х годах, несмотря на попытку захвата Собора Святой Софии членами «Белого братства» и последующего намерения ими совершить массовое самосожжение  выступил в защиту Марии Цвигун (Мария Дэви Христос), поскольку убеждён, что «Бог один, а конфессия — это лишь избранный тем или иным народом, человеческой общностью, а то и отдельным человеком, специфический путь к нём». Ранее изучал «Белое братство», а Цвигун была у него «дома раз 10». Выступает за свободу выбора религии и поэтому толерантно относится ко всем и утверждает, что никогда не высказывался «негативно по отношению ни к одной из церквей».

Критика 
В 2003 году религиовед В. М. Арестов писал: В советские времена в Украине существовал Межреспубликанский филиал Института научного атеизма (человек 15 работников) и сектор научного атеизма в Институте философии Академии наук (7 человек). Понятно, что эти учреждения при „демократии“ были незамедлительно разогнаны, лучшие специалисты ушли на другую работу, а перевёртыши во главе с бывшим „крупным“ знатоком гуманной сущности атеизма А. Колодным создали отделение религиоведения при НАН Украины, превратив его в подобие какого-то института богословия и возвратив к жизни известное положение Августина: «Наука — служанка богословия», тратя на свои изыскания деньги налогоплательщиков.

В 2011 году журналист Независимого бюро новостей Л. Башкирова отмечала, что Колодный «с научной точки зрения защищает право на существование нетрадиционных религиозных течений, считая, что традиционной церкви необходимо пережить этап обновления, который сейчас и происходит» и что «защищает он и „Посольство“ Аделаджи», считая, что «есть и положительный момент в деятельности „Посольства Божьего“», поскольку «Аделаджа подбирал наркоманов, алкоголиков» в то время, как, по мнению Колодного, общество и традиционная церковь этим не занимаются. И признавая, что Аделаджа «действительно использует психологическое влияние и выводит людей из пьянства и наркомании», считает, что в этом нет ничего плохого.

В 2014 году заместитель главного редактора журнала «Эксперт ЮГ», журналист Н. П. Проценко отмечал, что несмотря на то, что Колодный «считает себя атеистом, но в отношении христианских церквей его симпатии всегда были на стороне протестантизма». В частности в вышедшей в 2007 году книге «Жизнь. Работа. Мысли» Колодный писал, что протестантизм «освободил разум людей от его пленения ортодоксальным христианством». Проценко указывал, что Колодный неоднократно выступал с жёсткой критикой руководства Украинской православной церкви, а также был «против посещения Украины патриархом Московским и Всея Руси Алексием Вторым». Кроме того он отметил, что в 2001 году на учредительной конференции , которая «имеет штаб квартиру в США и контролируется протестантами», Колодный «заявил, что религиозный опыт независимой Украины можно с гордостью „экспортировать“ в другие страны, например, в Белоруссию, Азербайджан и Туркмению».

Научные труды

Диссертации 
 Колодный А. Н. Обрядово-бытовая религиозность современного верующего: автореф ... дис. кандидат. филос. наук. — К., 1966. — 22 с.
 Колодный А. Н. Атеизм как форма мировоззренческого знания и самосознания личности.: автореф ... дис. доктора филос. наук. — К., 1987. — 32 с.

Монографии

Статьи

Публицистика

Награды 
 Серебряный крест за заслуги от Президиума Главной управы Объединения бывших воинов-украинцев в Великобритании (2001)
 "За профессиональные достижения" от Президиума Национальной академии наук Украины (2006)
 "Почётным знак" от Государственного департамента по делам религий Минюста Украины (2006)
 Почётное звание "Заслуженный деятель науки и техники" указом Президента Украины (2007)

Примечания

Литература 
 
 
 Колодний Анатолій Миколайович // Філософсько-енциклопедичний словник. — К., 2002. — С. 288.
 Kolodny Anatoliy // Encyklopedia. — PWN. — Tom 5. — Warszawa, 2002. — S. 516.
 Колодний Анатолій Миколайович // Хто є Хто в Україні. 7000 біографічних довідок. — К., 2004. — С. 378.
  Колодний Анатолій Миколайович // Тернопільський енциклопедичний словник. — К. — Тернопіль, 2005. — С.143
 Інтерв’ю про вічне, сакральне, особисте // Боруцький Ст. Про вічне, сакральне, особисте… Сучасні роздуми про Бога, віру, релігію, Церкву та духовність. — Львів, 2006. — С. 96-99.
 
 
 Улітов А. Д. Відомий вчений — випускник Дубіївської школи // Серп і молот. — 1988. — 7 травня.

Ссылки 
 Личный блог А. Н. Колодного
 Блог Отделения религиоведения Института философии им. Григория Сковороды НАН Украины.

Заслуженные деятели науки и техники Украины
Авторы энциклопедий и словарей
Религиоведы Украины
Исследователи новых религиозных движений
Националисты Украины
Выпускники философского факультета Киевского университета
Преподаватели Национального университета «Киево-Могилянская академия»
Преподаватели Киевского университета
Преподаватели Черновицкого университета
Преподаватели Одесского университета